Chivu:
 Chivu Stoica
 Guvernul Chivu Stoica (1)
 Guvernul Chivu Stoica (2)
 Nume de familie
 Cristian Chivu
 Gheorghe Chivu, deputat
 Gheorghe Chivu, lingvist
 Gheorghe Chivu, poet
 Iulian Chivu
 Marius Chivu
 Mircea Chivu
 Stadionul Mircea Chivu
 Neculai Chivu

Vezi și 
 Gheorghe Chivu